Njord, Njørd oder Njörd bezeichnet:
 eine Gottheit aus der nordischen Mythologie, siehe Njörðr
 den Asteroid (4213) Njord
 ein Ölfeld vor der norwegischen Küste, siehe Njord (Ölfeld)

 mit früherem Namen den Eisbrecher Polar Star
 ein Album der deutsch-norwegischen Symphonic-Metal-Band Leaves’ Eyes

Sonstiges:
 Njord Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika